El Masters del Canadà 2013, conegut oficialment com a Rogers Cup 2013, fou la 124a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 2 i l'11 d'agost de 2013 al Uniprix Stadium de Mont-real, Canadà. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 3 i l'11 d'agost de 2013 al Rexall Centre de Toronto, Canadà.

El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el vuitè títol de la temporada (quart Masters) i tercer títol a Canadà (2005, 2008). Aquest fou el 25è títol de categoria Masters de la seva carrera, el tennista amb més títols d'aquesta categoria. L'estatunidenca Serena Williams també va guanyar el seu vuitè títol de l'any i també la tercera vegada al Canadà.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles masculins 
 Quadre dobles femenins 

2013
ATP World Tour 2013
WTA Tour 2013